Чибилуб има више значења:

 Чибилуб (Чичимила), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Чибилуб (Теком), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику